Ю́рий Ко́ренев: Коренев, Юрий Анатольевич (род. 1957) — советский и российский актёр.
 Коренев, Юрий Михайлович (1936—2010) — русский химик-неорганик.